Eterna steht für:

 Eterna (Plattenlabel), ein Plattenlabel des VEB Deutsche Schallplatten
 Eterna (Gande), einen östlichen Zufluss der Gande in Bad Gandersheim
 Eterna Mode, einen Textilkonzern mit Sitz in Passau
 Eterna SA, einen Schweizer Uhrenhersteller